Point of view, soms afgekort tot POV, is Engels voor gezichtspunt (perspectief) en wordt ook in het Nederlands gebruikt voor:
 perspectief (gezichtspunt), in het bijzonder:
 vertelperspectief, de positie van de verteller ten opzichte van een verhaal
 point-of-view-shot of POV-shot, camerastandpunt (zie cameravoering) in films en videospellen waarbij de kijker schijnbaar door de ogen van een personage kijkt
 POV-pornografie of gonzopornografie, vorm van pornografie met veel point-of-view-shots
 Point of view (Spyro Gyra), muziekalbum uit 1989 van de Amerikaanse groep Spyro Gyra
 Point Of View (Band), een Duitse electro-pop-formatie
 Point of View, Inc., een Amerikaanse computerspelontwikkelaar

Andere betekenissen 
De afkorting POV of P.O.V. kan verder verwijzen naar:
 P.O.V. (film), een Deens filmdrama uit 2001
 P.O.V. (serie), een sinds 1988 uitgezonden documentairefilmserie
 Pyramid of Vision, een begrip in de schilderkunst, een geometrisch-optisch begrip. Zie ook 3D-computergraphics
 POV (album Utopia), muziekalbum uit 1985 van de Amerikaanse rockband Utopia van Todd Rundgren
 persistence of view, dat het beeld op het netvlies iets langer aanwezig blijft door de traagheid van het oog nadat hetgeen zichtbaar was, alweer weg is
 POV-Ray of Persistence of Vision Ray Tracer, een raytracing-programma
 Privately Owned Vehicle, als afkorting door militairen uit de Verenigde Staten gebruikt. Ze kunnen op de kazerne hun eigen auto (POV) op de hun toegewezen plaats parkeren.
 Kriolu (Guinee-Bissau) (met ISO-639-3-Code pov), een op het Portugees gebaseerde creooltaal in het Westafrikaanse land Guinee-Bissau
Producenten Organisatie Varkenshouderij